Петр Свобода () — имя нескольких человек:
 Свобода, Пётр — актёр.
 Свобода, Пётр — биолог.
 Свобода, Петр (род. 1984) — легкоатлет.
 Свобода, Пётр — футболист.
 Свобода, Петр (род. 1966) — чешский хоккеист.
 Свобода, Пётр — хоккеист.